Петър Борисов Василев-Милевин е български режисьор и сценарист.

Биография 
Роден на 26 юни 1918 г. в село Крива Бара. Завършва специалност „Право“ в Софийския държавен университет, а след това специалност кинорежисура през 1954 г. във ВГИК, Москва, в класа на Григорий Александров.

Умира в София на 30 юли 2001 г.

Филмография 
 Като режисьор
 Левакът (1987)
 Маневри на петия етаж (1985)
 Баш майсторът началник (тв, 1983)
 Баш майсторът фермер (тв, 1981)
 Баш майсторът на екскурзия (тв, 1980)
 100 тона щастие (1978)
 Баш майсторът на море (тв, 1977)
 Два диоптъра далекогледство (1976)
 Два разказа по Елин Пелин (1976) (2 новели)
 Тихият беглец (1972)
 Баш майсторът (тв, 1973)
 Кит (1970)
 Князът (1970)
 Паролата (1965)
 Специалист по всичко (1962)
 Краят на пътя (1961)
 Пътят минава през Беловир (1960)
 Хайдушка клетва (1958)
 Следите остават (1956)

 Като сценарист
 Два разказа по Елин Пелин (1976) (2 новели)
 Князът (1970) – заедно с Банчо Банов

Български режисьори
Български сценаристи
Възпитаници на Юридическия факултет на Софийския университет
Хора от област Монтана
Починали в София